

Бей-В'ю — селище, штат Огайо
 Бей-В'ю — переписна місцевість, штат Мічиган
 Бей-В'ю — переписна місцевість, штат Вашингтон